Чемпіонат Європи з фігурного катання 2020 — змагання серед фігуристів європейських країн, яке відбулося в Граці з 20 по 26 січня 2020 року. Спортсмени виступали в наступних категоріях: чоловіче і жіноче одиночне катання, парне фігурне катання і танці на льоду.

Результати

Чоловіки

Жінки

Спортивні пари

Танці на льоду

Примітки 

Січень 2020
Спортивні події 2020
Чемпіонати Європи з фігурного катання
2020 в австрійському спорті